La seguente tabella riporta le 100 città più grandi per numero di abitanti del Canada partendo dai dati degli ultimi 3 censimenti

Collegamenti esterni 

Demografia del Canada
Canada